Тарнойтаёль:

 Тарнойтаёль (приток Дзёля-Куренноги) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Тарнойтаёль (приток Медвежьей) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.